Клерк Тайного совета () — государственный служащий правительства Великобритании, руководящий работой Тайного совета.

В настоящее время занимающий эту должность располагает значительно меньшими властными полномочиями, по сравнению с полномочиями в XVI—XIX веках, и меньшими, чем его , который является де-факто руководителем , в то время как в Великобритании эти функции были разделены между секретарём кабинета министров и главой .

До 1859 года в Великобритании существовало несколько — как правило, четыре — клерка Тайного совета. К 1859 году три из четырёх должностей были упразднены, и с 1859 года эту должность может занимать только один человек.

Список клерков Тайного совета с 1540 года до настоящего времени

Примечания

Ссылки 
 

Тайный совет Великобритании